Charilaos Charisīs – calciatore greco
 Chrīstos Charisīs – ex cestista greco
 Kōstas Charisīs – cestista greco